Гололо́бов — русская фамилия.

Известные носители 
 Гололобов, Анатолий Митрофанович (1939—2017) — русский пианист, заслуженный артист РСФСР.
 Гололобов, Дмитрий Викторович (род. 1985) — украинский футболист.
 Гололобов, Евгений Ильич (род. 1973) — доктор исторических наук, профессор, проректор Сургутского государственного педагогического университета по науке.
 Гололобов, Максим Евгеньевич (псевдоним Jeeep; род. 1974) — российский андеграундный рэп-исполнитель.
 Гололобов, Михаил Владимирович (1870—1919) — русский инженер, конструктор паровозов, теоретик паровозостроения.
 Гололобов, Пётр Васильевич (1918—1974) — инженер-конструктор, кораблестроитель.
 Гололобов, Юрий Григорьевич (1930—2015) — советский и российский химик-органик.
 Гололобов, Яков Георгиевич (1855—1918) — российский государственный деятель.

Примечания